IP har flere betydninger:
 Intellektuelle rettigheder (eng. Intellectual Property, IP) − et begreb indenfor retsvidenskaben
 Internetprotokol (eng. Internet Protocol, IP) − en IP-adresse (Internet Protokol-adresse, eller mindre korrekt en IP)
 IP-adresse – IP; kort for IP-adresse

Ingeniørvidenskab 
 IP-koden – International Protection-kode, et klassificeringssystem til elektrisk udstyr